Le qualificazioni del singolare femminile dell'Oracle Challenger Series - Houston 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Katherine Sebov (ultimo turno, lucky loser)
  Whitney Osuigwe (qualificata)
  Lauren Davis (qualificata) 
  Grace Min (spostata nel tabellone principale)
  Kristína Kučová (qualificata)
  Ulrikke Eikeri (primo turno)

  Dalma Gálfi (qualificata)
  Maria Mateas (primo turno)
  Ann Li (qualificata)
  Réka Luca Jani (ultimo turno, lucky loser)
  Elizabeth Halbauer (qualificata)
  Maria Sanchez (ritirata)

Qualificate 

  Dalma Gálfi
  Whitney Osuigwe
  Lauren Davis

  Elizabeth Halbauer
  Kristína Kučová
  Ann Li

Lucky Loser 

  Jacqueline Cako
  Katherine Sebov

  Réka Luca Jani
  Louisa Chirico

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2018